Sheraton peut désigner :

Patronyme 

 Thomas Sheraton (1751-1806), designer de meubles britannique ;
 Style Sheraton : style de mobilier anglais néoclassique de la fin du  créé par Thomas Sheraton.

Toponymie 
Sheraton, un village du comté de Durham en Angleterre.

Autres 
Sheraton Hotels & Resorts, une chaîne d'hôtels.

Homonymie de patronyme